LIVE Magazin steht für: 

 Live!, ein Stadtmagazin der DuMont Mediengruppe für Köln
 L!VE, ein Stadtmagazin aus Saarbrücken

siehe auch:
 Life (Magazin), US-Fotomagazin (1883–2004)